NGC 3567 est une galaxie lenticulaire située dans la constellation du Lion. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 3567 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784.

NGC 3567 et PGC 34013 forment une paire de galaxie. La distance de PGC 34013 est de , soit presque la même que celle de NGC 3567. De plus, comme le montre l'image réalisée avec les données du relevé SDSS, on constate que ces deux galaxies sont en interaction gravitationnelle.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3567 sur le site du professeur C. Seligman

3567
Constellation du Lion
Galaxie lenticulaire
Objet céleste découvert en 1784
Objet céleste découvert par William Herschel